William Brewster, ornitologo statunitense
William Brewster, predicatore calvinista